Pereira Soares ist der Familienname folgender Personen:

 Izilda Pereira Soares (* 1958), Politikerin aus Osttimor
 Josefa Álvares Pereira Soares (* 1953), Politikerin aus Osttimor
 Vitorino José Pereira Soares (* 1960), portugiesischer Geistlicher, Weihbischof in Porto